Османсько-мамелюцька війна (1485–1491)
Османсько-мамелюцька війна (1516–1517)
Османсько-єгипетська війна (1831–1833)
Османсько-єгипетська війна (1839–1841) 

Війни Османської імперії
Війни Єгипту
Війни Туреччини